Nyanga bezeichnet:

 Nyanga, eine Provinz in Gabun
 Nyanga (Demokratische Republik Kongo), eine Stadt in der Demokratischen Republik Kongo
 Nyanga (Fluss), einen Fluss in Gabun und der Republik Kongo
 Nyanga (Ethnie), eine Ethnie in der Demokratischen Republik Kongo
 Nyanga (Republik Kongo), eine Stadt in der Republik Kongo
 Nyanga (Sprache), die Sprache der Nyanga in der Demokratischen Republik Kongo
 Nyanga (Simbabwe), eine Kleinstadt in Simbabwe
 Nyanga-Nationalpark, einen Nationalpark in Simbabwe
 Nyanga (Südafrika), einen Stadtteil der City of Cape Town Metropolitan Municipality

Nyanga ist der Familienname folgender Personen:
 Yannick Nyanga (* 1983), französischer Rugby-Union-Spieler